

Села:
 Тарасенки — Київська область, Фастівський район
 Тарасенки — Сумська область, Роменський район

Тарасенки — село, Вітебська область, Вітебський район

Тарасенки — присілок, Смоленська область, Велізький район

 Тарасенки — колишнє село, Удмуртія, Красногорський район